Annina Ucatis (* 22. Dezember 1975 als Annina Ulrich in Bremerhaven) ist eine ehemalige deutsche Moderatorin, Partyschlagersängerin und Pornodarstellerin, die auch unter den Pseudonymen Annina Hill und Vanity Svenson bekannt wurde. Seit ihrer Heirat 2013 führt sie den Namen Annina Semmelhaack und arbeitete in der Geschäftsführung der Immobilienfirma ihres Ehemanns.

Leben

Leben in der Showbranche 
Ucatis studierte nach dem Abitur zunächst Wirtschaftswissenschaften, wechselte aber später in eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau, die sie auch abschloss. Sie begann während der Ausbildung mit kleineren Fotoaufnahmen und arbeitete als Nummerngirl im Fernsehen. Sie trat 1998 in der Harald-Schmidt-Show, der Erotiksendung Peep! und Verona Feldbuschs Sendung Veronas Welt auf. Später ließ sie ihre Brüste auf 75 G vergrößern. Ucatis hatte eine eigene Internet-Sendung namens Die Love Show. Zudem moderierte Ucatis zusammen mit Biggi Bardot auf 9Live die Sendung La Notte.

Bekannt wurde sie als sogenanntes Promiluder, das unter anderem behauptete, Ex-Freundin von Oliver Pocher zu sein. Pocher selbst bestreitet jedoch, mit Ucatis liiert gewesen zu sein. 2008 drehte sie kurze Zeit für RTL II und produzierte für die RTL2-Reihe exklusiv – DIE REPORTAGE einen Bericht über Deutsche mit Sexsucht unter dem Titel exklusiv – DIE REPORTAGE: Grenzenlos geil! – Deutschlands Sexsüchtige packen aus.

Während die ersten beiden Pornofilme von Ucatis 2007 bei Videorama erschienen, wurden alle späteren Filme von Magmafilm veröffentlicht. Auf Beate-Uhse.TV war sie in der Serie Gute Mädchen, böse Mädchen! zu sehen. Ebenfalls spielte sie in einem Musikvideo zum Lied Mer sen de Stross eraf jejange von Willi Herren mit. Zuletzt war sie bei der Pornofilmfirma Blue Movie unter Vertrag, löste diesen aber im November 2009 auf und gab ihren Rückzug aus der Porno-Branche bekannt.

Vom 12. Januar 2009 bis zum 6. April 2009 nahm Ucatis als Bewohnerin an der neunten Staffel der Fernsehshow Big Brother teil.

Am 8. Mai 2009 zog sie nochmal für 24 Stunden in das Big-Brother-Haus ein. Ucatis bekam kurz danach ein eigenes Format namens Anninas Welt für die Big-Brother-Live-Show und nahm mit ihrer Mitkandidatin Jana Wagenhuber die Single Himmel und Hölle auf. Mit diesem Lied trat sie mehrfach im Oberbayern auf Mallorca auf.

Zudem zog Ucatis im Dezember 2009 als Gast für eine Woche bei Big Brother auf den Philippinen ein. RTL zählte sie im Rahmen der Sendung Die 10 ... zu den „peinlichsten Möchtegernpromis“.

Im Januar 2010 lief auf RTL II eine Doku-Soap unter dem Namen Annina und Sascha in Love, die das Leben mit ihrem Lebensgefährten, den sie im Big-Brother-Haus kennengelernt hatte, thematisierte.

Ucatis trat im Mai 2010 in dem Videoclip zu Sonnenstudio Marion von Jürgen Drews, Manny Marc und Frauenarzt auf.

Ab 2010 gehörte sie zeitweise zur Erotik-Veranstaltungsreihe Poppnacht. Ucatis war außerdem regelmäßig Studiogast in der zehnten Big-Brother-Staffel. In der Schweizer Zeitschrift Cherry schrieb sie monatlich als Sexratgeberin.

Ucatis posierte häufig in Erotikzeitschriften und trat als Sängerin in deutschen Kneipen auf Mallorca auf. Im Kinofilm Die Superbullen hatte sie einen Gastauftritt. 2010 nahm sie an einer Folge der Dokusoap Das Tier in mir auf RTL II teil, die im August ausgestrahlt wurde. Im September 2010 war sie erneut in exklusiv – Die Reportage zu sehen, wo sie über ihre aktuelle Lebenssituation sprach. Zudem war sie mehrfach Studiogast beim TV-Sender Neun Live und war damals auch regelmäßig auf Live-Events zu sehen.

2011 trat sie weiterhin als Stimmungssängerin am Ballermann auf und war mehrfach bei der elften Big-Brother-Staffel, im Studio und als Hausbesucher zu sehen. Zudem war sie Teilnehmerin bei der Quizsendung Beat the Blondes bei RTL II. Im November 2011 war sie in der Sendung Das perfekte Promi-Dinner auf VOX zu sehen.

Seit Ende Dezember 2011 trat Ucatis zeitweise in der Pseudo-Doku-Soap mieten, kaufen, wohnen bei VOX auf. 2012 nahm sie mit Jana Wagenhuber als Duo „Candydolls“ ein Lied anlässlich der Fußball-EM auf. Zudem hatte Ucatis eine zweiteilige Reportage auf RTL mit dem Titel „Annina und Jana – Zwei Glamourgirls auf EM-Trip“. Im Juni 2012 agierte Ucatis als Trainerin beim Sexy Soccer Beach Soccer Turnier in Berlin. Im November trat Ucatis zusammen mit ihrer Big Brother-Mitbewohnerin Jana bei der RTL-Show Das Supertalent auf.

Im Oktober 2012 war Ucatis zu Gast in der René Schwuchow Show, die im deutschen Fernsehen auf Sport1 ausgestrahlt wurde.

Im Juni 2013 lief ihre eigene zweiteilige Sendung auf RTL II, die den Titel „Miami heiß - Anninas American Dream“ trug und sie auf Auslandsreise in die USA begleitete.

Leben als Geschäftsfrau 
2013 heiratete sie in Las Vegas den Millionär Theodor Semmelhaack, den sie zuvor bei Dreharbeiten kennengelernt hatte. Sie arbeitete dann für die Firma ihres Mannes Semmelhaack Wohnungsunternehmen in der Geschäftsleitung. Später gründete sie zudem ihre eigene Firma Holsteiner Grund & Boden. 2019 wurde sie auf der Firmen-Website als Leiterin der Geschäftsführung und Projektsteuerung aufgeführt. 

2021 trat sie in die FDP ein und ist für die Kommunalwahl 2023 in Elmshorn auf einem „aussichtsreichen Listenplatz“ aufgestellt.

Im November 2022 wurde bekannt, dass Ucatis mit dem Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold aus Vorpommern liiert ist. Sie hatte ihn bei einem Praktikum in seinem Bundestagsbüro im Juni 2022 kennengelernt, das im Rahmen des Empowerment-Programms der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit  stattfand.

Auszeichnungen 
 2008: Eroticline Award – Best Newcomer Germany

Filmografie

Serien/TV-Auftritte 
 1998: bei Harald Schmidt
 2007: Gute Mädchen, böse Mädchen
 2009: Big Brother Staffel 9
 2009: Anninas Welt
 2009: Big Brother (Philippinen, als Gast)
 2010: Annina & Sascha in Love
 2010: Das Tier in Mir
 2011: Himmel und Hölle (TV-Kommentar bei Big Brother Staffel 11)
 2011: Beat the Blondes
 2011: Das perfekte Promi-Dinner
 2011: Eins gegen Eins (Generation Silikon – Leben wir unseren Kindern falsche Werte vor?)
 2011–2012: mieten, kaufen, wohnen (VOX)
 2012: Der große deutsche IQ-Test 2012 (RTL II)
 2012: RTL II Special – Das Magazin (RTL II)
 2012: Annina & Jana – Zwei Glamourgirls auf EM-Trip (RTL II)
 2012: René Schwuchow Show
 2013: Miami heiß – Anninas American Dream (RTL II)

Filme 
 2007: Das Promiluder
 2007: Das Promiluder fickt weiter: Pralle Euter und dicke Riemen
 2008: Annina Superstar
 2008: Annina’s Sex Talk
 2008: Fast & Sexy
 2009: Inside Annina
 2011: Die Superbullen

Weblinks 

 
 
 Annina Ucatis. In: ProSieben.de
 Annina Ucatis. In: RTL.de

Einzelnachweise 

Schlagersänger
Pornodarsteller
Teilnehmer bei Big Brother
Träger des Erotixxx Award
Person (Bremerhaven)
Deutscher
Geboren 1975
Frau
FDP-Mitglied